Коробиха — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Коробиха — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Коробиха — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Коробиха — село в Лысковском районе Нижегородской области.
 Коробиха — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Коробиха — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.